"Max Steel - Bio Crisis" é o quinto filme da coleção de Filmes de Max Steel. Ele ganhou o "Prêmio Leo" (Award Leo) em 2009 por melhores efeitos de som usados em animação e teve mais duas indicações ao mesmo prêmio, mas só conseguiu o primeiro.

Sinopse
Max foi mandado para o espaço para resolver um problema em um equipamento N-Tek, quando robôs de repente o atacam, fazendo ele sair de órbita e entrar em rota de colisão com a Terra. Para impedir que Max caísse todo queimado, o sistema de resfriamento da roupa foi retirado para esfriar Max. Enquanto isso, Jefferson não estava muito animado com as férias dele e quis falar com Max, que dizia estar meio ocupado. Ao cair na água, os robôs continuam a atacá-lo. Assim que derrotou os robôs, Max foi para a superfície de uma ilha totalmente desconhecida e completamente intóxicada. Logo, mais robôs o atacaram e roubaram o Bio-Link dele. Sem o Bio-Link, Berto e Kat não conseguiam rastreá-lo e tinham de procurá-lo. Enquanto Max explorava a ilha, o malvado Dr. Rendell usava o Bio-Link de Max para tentar atrair mais Morfasos. Para garantir que Max não ficaria em seu caminho, o Dr. Rendell mandou mais um robô para acabar de vez com Max. Enquanto caminhava, Max foi atacado por um robô, cujo comunicador logo foi destruído; fazendo o robô se auto-programar se ser destruido em alguns minutos.

Ao lado de "Cytro", Max escalou uma montanha até chegar em um Labirinto super difícil de passar. Ao perceber que Max e Cytro estavam perto de alcançá-lo, o Dr. Rendell libertou Elementor (sob controle do Dr. Rendell) para atacá-los no labirinto. Quando Elementor começou a atacar Max, Cytro disse que só ele iria destruir Max Steel, e então os dois lutaram. Com a ajuda de Max, Cytro jogou Elementor para uma fossa sem fundo. Enquanto isso, Berto e Kat chegaram até a ilha onde Max estava, e logo perceberam o nível de resíduos tóxicos; e Kat decidiu procurar por Max enquanto Berto tentava impedir a água contaminada de chegar até o mar. Iago percebeu que havia sinais de vida de Troy Winter no cristal de Morfasos encontrado, mas Rendell ignorou o aviso. Kat estava procurando Max, em seu quadriciclo, quando mais robôs começaram a atacá-la e Jefferson perguntou por Max, mas Kat disse que está ocupada. Max e Cytro chegaram até a base de Rendell, e logo que entraram, um robô de Rendell neutralizou Cytro. Max disse que era errado poluir a natureza, mas Rendell ameaçou poluir mais, com gases tóxicos. Sem muito tempo, Max tinha de descobrir qual tubo tinha o gás, para poder contê-lo, e com a ajuda de sinais de Cytro, ele conseguiu. Kat achou Max, que logo recuperou o Bio-Link. Assim que recuperou o Bio-Link, algo estranho se libertou de um recipiente: um clone de Extroyer.

Com o tempo, o clone começou a atacar Max, Rendell e Cytro, mas Max usou o veículo de Kat, para derrotar o clone, que logo fugiu atrás de mais Morfasos. Agora que podia se comunicar com Berto, Max pediu para Berto fazer um escaneamento da montanha, procurando po Morfasos, e logo foi descoberto algo quase tão grande quanto o cometa Morfasos (um pedaço do cometa original) bem abaixo da montanha. Max e Cytro foram atrás de Extroyer, agora faltando apenas poucos minutos. Assim que chegaram o mais próximo de Extroyer extraiu e se transformou em um T-Rextroyer e atacou Max. Berto logo apareceu com "super-robô" e lutou com Extroyer, que logo voltou a sua forma original. Iago deu a Rendell, um controle; que logo libertou o Elementor Fogo. Max lutou com o Elementor Fogo e o congelou. Logo, um Extroyer Gigante apareceu e fugiu da caverna. Max e Cytro foram tentar detê-lo, mas só faltavam 10 segundos para Cytro se auto-destruir. Cytro se auto-destruiu e destruiu Extroyer. Agora com a missão completa e o Dr. Rendell capturado, Max sentiu falta de Cytro. Vendo a tristeza de Max, Berto reconstruiu Cytro com alguns aperfeiçoamentos. Jefferson voltou das férias, estranhando o "novo-robô".

Elenco

Christian Campbell ............. Max Steel

Elias Toufexis ................. Iago

Dublagem Brasileira

Recepção
No mesmo ano, Justin Gladden foi indicado ao Prêmio Leo de "melhor Programa ou série", com esse filme, mas não venceu. Iain Pattison, Hugo De Le Cerda, Devan Kraushar e Ryan Nowak foram indicados também ao prêmio Leo, na categoria "Melhor som para programa ou série", por esse filme, e venceram.

Filmes de Max Steel
Filmes dos Estados Unidos de 2008
Filmes lançados diretamente em mídia doméstica
Filmes de animação dos Estados Unidos